Okręty US Navy o nazwie USS "Lynx":
 Pierwszy "Lynx" był szkunerem zbudowany, w 1814, który zaginął w 1820.
 Drugi "Lynx" (SP-2) był motorówką zbudowaną w 1916 i spaloną w 1919.
 Trzeci "Lynx" (SP-730) był motorówką będącą w służbie w latach 1917-1919
 Czwarty 'Lynx" (AK-100) był okrętem zaopatrzeniowym (towarowym) będącym w służbie w latach 1943-1945.

Lynx